Ягуарон — река в Бразилии и Уругвае.
 Ягуарон — город в Парагвае.
 Ягуарон — округ департамента Парагуари в Парагвае.
 Ягуарон — улица Монтевидео.